Чемпионат Федерации футбола Западной Азии — футбольный турнир, проводимый Федерацией футбола Западной Азии. Участвовать в нём могут мужские национальные сборные всех стран-членов федерации. Турнир проводится как правило с периодичностью в 2 года, но иногда интервал меняется.

Результаты

Статистика

Ссылки 
 Official Website
 RSSSF Page on the tournament

Соревнования национальных сборных по футболу